Evergreens kan syfta på:

 Evergreen – ett stycke populärmusik som behåller sin popularitet under mycket lång tid
 Evergreens (TV-program) – svenskt TV-program som sändes i SVT 1980–1981.